

Codici 
 REW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rewa (India)
 REW – Acronimo di Romanisches Etymologisches Wörterbuch ovvero il Dizionario etimologico romanzo di Friedrich Christian Diez e rifatto da Wilhelm Meyer-Lübke

Altro 
Rew, film di fantascienza del 1998 di Sergio Gobbi